Siwa kan syfta på:

140 Siwa – en asteroid
Siwa (djur) –  ett släkte av spindlar

Geografi

Egypten 

 Siwa, Mersa Matruh, 

Robotskapade Egyptenförgreningar